

Geografie
 Rositsa (Wit-Rusland) - dorp in de regio Vitebsk in Wit-Rusland
 Rositsa (Dobritsj) - dorp in de oblast Dobritsj in Bulgarije
 Rositsa (Targovisjte) - dorp in de oblast Targovisjte in Bulgarije
 Rositsa (Veliko Tarnovo) - dorp in de oblast Veliko Tarnovo in Bulgarije
 Rositsa (rivier) - rivier in Bulgarije

Personen
 Rositsa Dimitrova - Bulgaars volleybalspeler
 Rositsa Pekhlivanova - Bulgaars atleet
 Rositsa Stamenova - Bulgaars atleet